Esther Vergeer era la detentrice del titolo consecutivamente dal 2007 ma non è tornata a difenderlo in questa edizione a causa del suo ritiro dalle competizioni.
In finale Sabine Ellerbrock ha battuto per 6-3, 3-6, 6-1 l'olandese Jiske Griffioen.

Teste di serie
 Aniek van Koot (semifinale)
 Jiske Griffioen (finale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2013